Английската футболна зала на славата () се помещава в Националния музей на футбола в Манчестър, Англия (до 2010 г. - в Престън).

В нея попадат както английски фитболисти и треньори, така и чуждестранни такива, които са се превърнали в икони на английските първенства. Всяка есен на специална церемония в залата на славата се добавят нови членове. Тъй като преместването на футболния музей в Манчестър отнема доста ресурси, през 2011 и 2012 г. не се състоят церемонии по включване на нови членове.

Те се избират от жури, първоначално състоящо се от бившите футболисти Джими Армфийлд, Тревър Брукинг, Джими Хил, Марк Лоурънсън и Гордън Тейлър, които след края на състезателната си кариера работят като футболни коментатори и са признати познавачи на спорта. По-късно към тях се присъединяват бившият футболист и треньор Греъм Тейлър и някои от най-добрите футболни историци в Англия (които помагат при избора на играчи от по-далечното минало). Място в журито получават и всички живи членове на залата на славата. Изключение в начина на избор правят Денис Бергкамп и Емлин Хюз, които са посочени от феновете чрез гласуване на сайтовете съответно на BBC Sport и Sky Sports.

Категории 
Първоначално членовете са разделени на три категории – Футболисти, Треньори и Женски футбол. За да бъдат номинирани за включване в залата на славата, играчите трябва да са прекратили кариерата си или да са навършили 30 години. Отделно, всички играчи и треньори трябва да са играли или тренирали минимум пет години в Англия. Изключение от последното правило е Дънкан Едуардс, едно от т.нар. Бебета на Бъзби, които загиват при самолетна катастрофа в Мюнхен. Тогава на него му остават два месеца, за да изпълни условието за пет години в английския футбол. През 2007 г. са добавени още две постоянни категории - Къмюнити Чемпиън (в сътрудничество с Футболната Фондация, най-голямата спортна благотворителна организация във Великобритания), която отдава чест на професионални играчи, които са отделили от времето и средствата си в полза на масовото практикуване на футбол, и Футбол за всички (в сътрудничество с Футболната Асоциация), която отдава чест на хора с принос за развитието на разновидности на футбола за хора с увреждания. От 2009 г. за членове на залата на славата се приемат и Отбори (например съставът на националния отбор на Англия, спечелил Световното първенство през 1966 г.) като условието е въпросният състав да е играл поне четвърт век преди номинацията. През 2013 г. за първи път е почетен Футболен съдия. Понякога със специална категория се отбелязват годишнини, като например Посланик на футбола за Сеп Блатер по случай стогодишнината на ФИФА (Блатер е и първият член на залата, непряко свързан с английския футбол). През 2008 г. Музеят на футбола е поканен да обяви специална категегория Европейска зала на славата на тържествен банкет в Ливърпул като част от тържествата за избирането на града за Европейска столица на културата. Журито избира британски играчи и треньори, оставили ярка следа в евротурнирите или европейски първенства.

Членове

Футболисти

Треньори

Женски футбол

Отбори

Къмюнити Чемпиън

Футбол за всички

Съдии

Специални категории

Европейска футболна зала на славата (2008)

Външни препратки 
 Официален сайт

Футбол
Футболни награди на Великобритания
Музеи във Великобритания
Футбол в Англия
Спорт в Манчестър
Култура в Манчестър